Moulis est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) qui peut désigner :

Toponyme 

 Moulis (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Moulis (Tarn-et-Garonne), ancienne commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie, intégrée à Reyniès ;
 Moulis-en-Médoc, commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Adelin Moulis, poète, historien et folkloriste occitan (Fougax-et-Barrineuf 1896 - Mazères 1996).
 Louis Moulis, sculpteur toulousain de la  du . Auteur du retable de l'église Notre-Dame de la Jonquière à Lisle-sur-Tarn (1775).
 Nicole Desolneux-Moulis (1943-1999), mathématicienne française.

Gastronomie 
 le moulis (fromage), un fromage français originaire de la région de Moulis (Ariège).
 le moulis-en-médoc (AOC), un vin rouge du Médoc, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France